Mužská čtyřhra Pacific Life Open 2002 probíhala v první polovině března 2002. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Indian Wells Tennis Garden nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-ruský pár Wayne Ferreira a Jevgenij Kafelnikov, který skončil v úvodním kole na raketách Knowlese s Nestorem.

Vítězem se stal druhý nasazený, bahamsko-kanadský pár Mark Knowles a Daniel Nestor, který ve finále zdolal švýcarsko-běloruskou dvojici Roger Federer a Max Mirnyj po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Šampioni tak v Indian Wells navázali na triumf z roku 1997. Knowles vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Nestora to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Donald Johnson /  Jared Palmer (semifinále)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (vítězové)
  Jiří Novák /  David Rikl (2. kolo)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinále)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (čtvrtfinále)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (1. kolo)
  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pacific Life Open 2002